Chelmsford puede hacer referencia a:

 Chelmsford, un distrito con el estatus de municipio ubicado en el condado de Essex (Inglaterra);
 la circunscripción parlamentaria de West Chelmsford, centrada en una parte del distrito anterior;
 la circunscripción parlamentaria de Maldon and East Chelmsford, centrada en otra parte del distrito de Chelmsford y, además, en Maldon;
 el pueblo de Chelmsford, sede administrativa del distrito de Chelmsford y capital del condado de Essex;
 la estación de ferrocarril de Chelmsford;
 el club de fútbol Chelmsford City;
 Chelmsford 123, una comedia de situación británica emitida entre 1988 y 1990;
 el pueblo de Chelmsford, en el estado de Massachusetts (Estados Unidos).